Messier 70, kuglasti skup u zviježđu Strijelca
 Zastava M70, jurišna puška